Gray Man oder The Gray Man steht für:

 Spitzname des Serienmörders Albert Fish
 D.Gray-man, Manga der japanischen Zeichnerin Katsura Hoshino

Werke:
 The Gray Man (2002), Kriminalfilm von Jeff Hirbour und Bill Askew
 The Gray Man (2007), Originaltitel von Der Kindermörder, Filmbiografie über den Serienmörder Albert Fish von Scott Flynn
 The Gray Man (2009), Originaltitel von The Gray Man – Unter Killern (2015), erster Band einer Romanserie von Mark Greaney
 The Gray Man (2022), Action-Thriller von Anthony und Joe Russo

Siehe auch:
 Greyman, Alternativname von Am Fear Liath Mòr, Wesen der schottischen Folklore